Погромное — название населенных пунктов в России:

 Погромное — село в Тоцком районе Оренбургской области.
 Погромное — железнодорожная станция (населенный пункт) в Тоцком районе Оренбургской области.
 Погромное — деревня в Ленинском районе Тульской области.
 Погромное — прежнее название села Комсомольское в Еравнинском районе Бурятии.
 Погромное — до 1960 г. название деревни Лозова́я в Задонском районе Липецкой области.

См. также 
 Верхнепогромное
 Среднепогромное